145th Street – strada di Manhattan, New York
145th Street – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea IND Eighth Avenue e servita dalle linee A, B, C e D
145th Street – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea IRT Broadway-Seventh Avenue e servita dalla linea 1
145th Street – stazione della metropolitana di New York situata sulla linea IRT Lenox Avenue e servita dalla linea 3